PTR est un sigle qui signifie :
 Dans le domaine du commerce électronique, PTR désigne les Paid to read.
 En Internet, le PTR est le "pointer record" des DNS.
 Au Brésil, le Parti travailliste rénovateur.
 Au Chili, le Partido de Trabajadores Revolucionarios
 Dans l'univers des jeux Blizzard (World of Warcraft, Diablo, Overwatch), PTR (Public Test Realm) désigne le royaume de Test des futures extensions du jeu.
 En France, le Poids Total Roulant autorisé d'un véhicule.